Celia Groothedde, Belgisch politica, schrijfster en feministe
 Gordon Groothedde, Nederlands muziekproducer, componist en gitarist

Nederlandse of Vlaamse achternaam